A 2008-as FIM motokrossz-világbajnokság cseh nagydíjának első futamán az MX2-esek között a dél-afrikai Tyla Rattray, a második futamán a brit Tommy Searle tudott nyerni.

Időmérő

Első futam

Második futam 

 A táblázatokban megadott sebesség értékek km/h-ban értendőek.

További információk 
 motocrossmx1.com 
 fim.ch

Cseh